Sharon Hill puede referirse a:

 Sharon Hill (borough), borough del condado de Delaware, en el estado de Pensilvania (Estados Unidos).
 Sharon Hill (Metro de Filadelfia), estación del metro de Filadelfia, en el estado de Pensilvania (Estados Unidos).